Квалификация (отборочный турнир) 11-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 27 апреля по 12 мая 1979 года. Всего в квалификации приняли участие 14 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Франция (страна-организатор), СССР, Польша, Румыния, Венгрия, Болгария (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Бельгия, ГДР, Греция, Дания, Израиль, Италия, Нидерланды, Финляндия, ФРГ, Чехословакия, Швеция, Югославия.

От участия в квалификации отказалась первоначально заявленная Турция.

Результаты

Группа А 
27—29.04.1979. Оденсе, Свендборг, Кертеминне (Дания)

 Турция — отказ.

 27 апреля: Италия — ГДР 3:2; Дания — Швеция 3:-.
 28 апреля: Италия — Дания 3:1; ГДР — Швеция 3:0.
 29 апреля: Италия — Швеция 3:0; ГДР — Дания 3:-.

Группа В 
2—6.05.1979. Афины (Греция)

 2 мая: Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:7, 16:14); Греция — Англия 3:0 (15:1, 154, 15:5).
 3 мая: Нидерланды — Англия 3:0 (17:15, 15:2, 15:10); Греция — ФРГ 3:1 (11:15, 16:14, 15:10, 15:5).
 4 мая: ФРГ — Нидерланды 3:1 (9:15, 15:9, 15:12, 15:7); Чехословакия — Англия 3:0.
 6 мая: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:9, 15:4, 15:6); Греция — Нидерланды 3:1 (15:7, 15:12, 13:15, 15:11).
 7 мая: ФРГ — Англия 3:0 (15:6, 15:8, 15:2); Чехословакия — Греция 3:0 (15:9, 15:12, 15:4).

Группа С 
8—12.05.1979. Градачац (Югославия)

 8 мая: Финляндия — Израиль 3:0 (15:5, 15:6, 15:3); Югославия — Бельгия 3:0.
 9 мая: Бельгия — Австрия 3:0; Югославия — Израиль 3:0.
 10 мая: Финляндия — Австрия 3:0 (15:3, 15:5, 15:5); Бельгия — Израиль 3:0.
 11 мая: Югославия — Австрия 3:0; Бельгия — Финляндия 3:1 (15:10, 7:15, 15:8, 15:11).
 12 мая: Югославия — Финляндия 3:0 (15:6, 15:4, 15:10); Израиль — Австрия 3:-.

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1979 года получили по две лучшие команды из групп — Италия, Чехословакия, Югославия, ГДР, Греция, Бельгия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1979 год в волейболе
Волейбол